Байзакский район () — административная единица на юге Казахстана в Жамбылской области.

Административный центр — село Сарыкемер. Крупнейшие населённые пункты: аулы Сарыкемер (27 тыс. чел.), Туймекент (5,2 тыс. чел.), Талас (2,9 тыс. чел.).

Площадь территории района — 4,5 тыс. км².

История 
Район образован 14 февраля 1938 года под названием Свердловский район. В 1995 году переименован в Байзакский. В конце августа 2021 года в этом районе произошли взрывы в воинской части, повлекшие значительные жертвы; был объявлен общенациональный траур.

География 
Рельеф территории района в основном равнинный. Северо-восточную часть занимают пески Мойынкум, юго-западную часть — долина реки Талас. Климат континентальный. Зима сравнительно мягкая, лето жаркое, знойное. Средние температуры января −7°С, июля 26°С. Осадков выпадает 150—300 мм в год. По территории района с севера на юг протекает река Талас. Почвы серозёмные. Растут полынь, типчак, терискен, осока, саксаул и другие. Обитают волк, лисица, корсак, ондатра, сурок, сайгак; из птиц: фазаны, утки, цапли. Наиболее густо заселена долина реки Талас.

Экономика 
В районе работают кирпичный завод, хлебо- и маслозаводы, строительные организации другие. Выращивают в основном сахарную свеклу, пшеницу, кукурузу, овощи, картофель и кормовые культуры. Основа отрасли — скотоводство, овцеводство, верблюдоводство, птицеводство. По территории района проходят железная дорога и автомобильные дороги Алматы — Ташкент.

Демография 
Население района — 105 948 человек.

Динамика изменения численности населения:

Административное устройство 
По состоянию на начало 2006 года район включает в себя 18 сельских округов .

Сарыкемерский сельский округ 
 село Сарыкемер (Михайловка)

Байтерекский сельский округ

 Косак
 Базарбай
 сев часть с. Сарыкемер

Ботамойнакский сельский округ 
 аул Байзак (Красная Заря)
 аул Ботамойнак
 ст. Ушбулак

Бурылский сельский округ 
 аул Бурыл (Ровное)
 аул Кумжота
 село Торткул

Диханский сельский округ 
 село Дихан
 аул Аймантобе
 аул Женис (Ленинский)

Жалгызтобинский сельский округ 
 аул Жетыбай (Новоивановка)
 село Аккия
 аул Сенкибай

Жанатурмысский сельский округ 
 село Кокбастау (Амангельды)
 ст. Акчулак
 село Жанатурмыс
 аул Жибек жолы (Королевка)
 разъезд Кайнар
 аул Тегистик (Самбет)
 село Торегельды

Коптерекский сельский округ 
 село Кенес

Кызылжулдызский сельский округ 
 село Красная Звезда

Кокталский сельский округ 
 аул Коктал (Политотдел)

Костюбинский сельский округ 
 село Талас (Свеклосовхоз)
 село Костобе (Головановка)
 ст 105

Мырзатайский сельский округ 
 село Мырзатай
 село Дихан (с/з Киров)

Суханбаевский сельский округ 
 аул Жакаш
 село Кокозек
 село Карасу

Сазтерекский сельский округ 
 село Абай
 село Актобе
 село Жанасаз

Темирбекский сельский округ 
 село Тегистик (свх имени Чапаева)
 село Сарыбарак
 аул Шахан

Туймекентский сельский округ 
 аул Туймекент
 аул Акжар

Ульгулинский сельский округ 
 село Ульгули

Ынтымакский сельский округ 
 аул Мадимар

Акимы 
 Жабагиев Кожахан Кокрекбайулы 1998 - 2002 гг. 
 Нуралиев Абдалы Токбергенович С 2003 по 2007 годы
 ?
 Шукеев Муратхан Жунисалиевич (02.2012-10.2018)
 Рахманбердиев Рахматильда Сегизбаевич (с 02.03.2017)
 Нуржигитов, Нуржан Молдиярович с  19 Августа 2019
 Казанбасов Бакыт Алпысбаевич с апреля 2021

Примечания 

Байзакский район
Появились в 1938 году в Казахстане
Районы, образованные в 1938 году